Mónica González puede hacer referencia a:

 Mónica González Mujica (1949-), periodista chilena.
 Mónica González Islas (1976-), fotógrafa y documentalista mexicana.
 Mónica González Santana, historiadora y arqueóloga española. 
 Mónica González Canales (1978-), futbolista mexicana nacida en Estados Unidos.